Het ATP-toernooi van Marseille 2006 (met de officiële naam Open 13) werd van 13 tot en met 19 februari 2006 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Sébastien Grosjean
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-team02= Gaël Monfils
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-team04= Michail Joezjny
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Evgeny Korolev
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Alexandre Sidorenko
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=1
| RD1-team07= Christophe Rochus
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Nikolaj Davydenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Mario Ančić
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=69
| RD1-score09-3=6
| RD1-team10= Marcos Baghdatis
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille